Лития́, или Лита́ния (,  — длинное шествие, или от  — «просьба, мольба, молитва») — одно из православных богослужений, совершаемых в притворе храма. Литией в современной практике может называться:
 
 часть всенощного бдения, следующая за просительной ектенией на великой вечерне, либо за вседневным славословием на великом повечерии.
 заупокойная служба, которая короче, чем панихида.
 шествие и молебен во время общественных бедствий.

История возникновения 
Первоначально на вечерне совершалось Преломление хлебов или Агапа — благотворительная ве́черя (ужин) любви с причащением. На трапезах кормили не только всех крещёных, но и присутствующих оглашенных, которые могли находиться только в притворе храма у входных дверей, где для сбора приношений, их освящения и затем — угощения специально ставили панихидный стол-тетрапо́д. Ещё одно название этого стола «кану́н» указывает на его богослужебное использование накану́не больших праздников). Елей освящался не только для употребления в пищу, но и для сжигания в масляных светильниках. Бо́льшую распространённость приобрели лампады и свечи, которые в большом количестве ставятся возжжёнными на панихидном столике (на современном литийном приборе только три свечи). Храмы в древних катакомбах часто служили кладбищами, поэтому гробницы христиан в притворах соответствовали заупокойным словам второй молитвы литии
о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных;..
Отсюда церковная служба по умершим имеет название Панихида (, паннихи́с — «всенощное бдение» от  — «весь, целый» +  — «ночь»), а сокращённый её вариант называется литией. На этой службе освящается особое блюдо из освящённых на литии зёрен пшеницы — коливо.

Содержание молитв литии указывает, что в Константинопольской Церкви исторически была особым молебствием в связи с общественными бедствиями. В усердной молитве христиане молились всю ночь — всенощное бдение, и только ради подкрепления сил молящиеся вкушали специально освящённые на литии хлеба, после которых ничего не ели до самого причащения. В настоящее время, в связи с сокращением продолжительности богослужения, если лития совершается ночью, то готовящимся ко причащению, наоборот, запрещается вкушать от литийных хлебов, чтобы соблюсти уже недостаточно продолжительный евхаристический пост — не менее чем 6-ти часовой голод (физиология). По Типикону нет всенощной без литии, но в повсеместно распространённой приходской практике лития служится только на всенощных под двунадесятые и престольные праздники.

В древности лития совершалась в конце каждой вечерни. Память об этой традиции осталась в уставе совершения аллилуйных служб, совершаемых, обычно в Великий пост, когда после вечерни положена заупокойная лития и в уставе совершения малой вечерни, после которой положена лёгкая трапеза, а также в часослове, где между вечерней и великим повечерием приводятся молитвы, глаголемые на трапезе.

Лития на всенощной 
В составе всенощного бдения совершается в притворе храма, либо в крайней западной части трапезной части храма: предстоятель в епитрахили, скуфье или камилавке и диакон с кадильницей, поклонившись святому престолу, выходят из алтаря северной дверью в притвор и становятся лицом к алтарю. Диакон в это время совершает каждение храма и молящихся, хор поёт стихиры на литии из Минеи или Триоди в соответствии с таблицей:

Далее следуют особые ектении.

Во время пения стихир на стиховне духовенство входит в середину храма, где приготовлена литийница, которая трижды кадится по кругу во время пения Богородице Дево или тропаря праздника. За литией совершается благословение хле́бов, пшеницы, вина и елея.

Лития на всенощной представляет собой молитву вне храма, то есть в притворе храма. При этом исхождение из него может быть полным (на литии, положенной по Типикону на некоторые двунадесятые праздники и в Светлую седмицу пред литургией) или неполным (все остальные случаи). Во всех случаях смысл такого перемещения состоит в символическом выражении недостоинства молиться в храме: «мы молимся, стоя пред вратами св. храма, как бы пред вратами небесными… подобно Адаму, мытарю, блудному сыну».

Заупокойная лития 
Особый род литии установлен для моления об умершем: совершается при выносе покойного из дома, а также, по желанию его родственников, при церковном поминовении его во всякое другое время — так называемая заупокойная лития. Заупокойная лития, в отличие от литии на всенощной, может совершаться как в самом храме, так и вне храма, например, на кладбище.

Лития во время бедствий 
Помимо литий на праздничных всенощных и заупокойных, лития также может совершаться в случаях общественных бедствий: пандемии, засухи, землетрясения или при воспоминаниях о них, обыкновенно вне храма, соединяясь с молебном, и с крестным ходом.

См. также 

 Литийный прибор

Примечания

Литература 
 
 

Чинопоследования